Кранець — підкладка, яку кладуть між судном і пристанню, щоб не пошкодити борт.
 Кранець перших пострілів — ящик на палубі корабля поблизу палубної гармати, в якому зберігається певна кількість боєприпасів.

Прізвище 

 Марко Кранєць ( 1940) — словенський економіст.
 Мишко Кранєць (1908—1983) — словенський письменник.
 Наці Кранєць (1916—1945) — югославський словенський поет угорського походження, партизан Народно-визвольної війни Югославії.
 Роберт Кранєць ( 1981) — словенський стрибун з трампліна, призер Олімпійських ігор у командній першості.